Il singolare dell'ATP Buenos Aires 1982 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ivan Lendl era il detentore del titolo, ma non ha partecipato.

Guillermo Vilas ha battuto in finale Alejandro Ganzábal 6-2, 6-4.

Teste di serie

  Guillermo Vilas (campione)
  Víctor Pecci (secondo turno)
  Pedro Rebolledo (primo turno)
  Manuel Orantes (secondo turno)

 Ricardo Cano (primo turno) 
 Pablo Arraya (secondo turno) 
 Ángel Giménez (primo turno) 
 Diego Pérez (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1982